Gamla kyrkogården kan syfta på:

Gamla kyrkogården, Eksjö
Gamla kyrkogården, Göteborg – Göteborgs första kyrkogård 
Gamla kyrkogården, Helsingborg
Gamla kyrkogården, Kalmar – en kyrkogård i Kalmar, belägen i vid Kalmar slott
Gamla kyrkogården, Karlskoga
Gamla kyrkogården, Karlstad – en kyrkogård i Karlstad, belägen i stadsdelen Norrstrand
Gamla kyrkogården, Kungsbacka
Gamla kyrkogården, Kungälv –  Kungälvs äldsta begravningsplats
Gamla kyrkogården, Ljungby – kyrkogård i Ljungby med rötter från tidig medeltid
Gamla kyrkogården, Ludvika
Gamla kyrkogården, Strängnäs
Uppsala gamla kyrkogård –  en begravningsplats som tillhör Uppsala domkyrkoförsamling
Gamla kyrkogården, Västervik

Se även 
 Gamla begravningsplatsen